Henning auf Schönhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt von Henning auf Schönhoff (1850–1917), preußischer Generalleutnant
 Otto von Henning auf Schönhoff (1813–1877), preußischer Generalmajor
 Ulrich von Henning auf Schönhoff (1873–1942), deutscher Generalleutnant